Novaci je lahko:
 Novaci, Aleksandrovac (Srbija)
 Novaci, Ub (Srbija)